Михаи́л Я́ковлевич Ко́зырев ( — январь 1942 (?)) — русский писатель-сатирик, автор романсов.

Биография 
Родился 15 октября 1892 года (по старому стилю) в семье зажиточного кузнеца на станции Лихославль Тверской губернии. Младшая сестра — Антонина, мать поэта Владимира Соколова.

Учился в двухклассном училище Лихославля, Тверском реальном училище (с 1904 года), на экономическом отделении политехнического института в Санкт-Петербурге (1910—1913), из которого исключён за участие в политической деятельности. Окончил институт в 1916 году.

Писал стихи с 12 лет, первая публикация состоялась в «Тверской газете» (1909, 30 августа).

«По специальности работать не пришлось…», — отметит Козырев в автобиографии. С 1913 года его статьи печатаются сразу в нескольких петербургских журналах — в «Мечте», «Очарованном страннике» (статья об Александре Блоке), «Современнике», «Современном мире». Однако он серьёзно думает о карьере писателя. В 1914 году Козырев знакомится с Дмитрием Философовым, который обращает внимание на талант молодого прозаика. Он представляет его литературной элите Петербурга, сам занимается редактурой его первых прозаических опытов, и, наконец, публикует его рассказ «Комната» в «Голосе жизни» (1915).

В 1918 году Козырев переезжает в Харьков, Одессу: «Занимался чем попало: был бухгалтером, читал лекции в литературных школах и студиях, заведовал всякими секциями, типографией…» «…Окончательно перешёл на прозу с 1921 года, когда был написан первый послереволюционный рассказ „Крокодил“, не подлежащий пока оглашению в печати, и два рассказа, вошедшие в книжку „настоящих рассказов“ „Морока“». Рассказ «Крокодил — три дня из жизни Красного Прищеповска», о котором упоминает автор, был впервые напечатан лишь спустя 70 лет, в 1991 году, а прочитан ещё на заседании «Никитинских субботников» 27 января 1923 года.

Жена Михаила Козырева — поэтесса Ада Владимирова.

С середины 1930-х Козырева перестают печатать. Арестован 14 июля 1941 года по обвинению в том, что, «написав в 1924 года повесть „Ленинград“ с контрреволюционным содержанием, хранил её до момента ареста его и распространял среди знакомых, Козырев за время с 1930 года по 14 июля 1941 года среди своих знакомых в гор. Москве проводил антисоветскую агитацию против ВКП(б) и советского правительства и высказывал клеветнические измышления о жизни в колхозах и развитии литературы в Советском Союзе». Не вернулся с допроса в Саратовской тюрьме зимой 1942 — очевидно, был расстрелян. Посмертно реабилитирован 22 апреля 1963 года постановлением президиума Саратовского областного суда.

Творчество 
С 1920 Михаил Козырев входит в группу писателей, объединившихся при кооперативном издательстве «Никитинские субботники» и становится секретарём одноимённого литературного общества. На заседаниях, которые он проводит в новом качестве, выступают С. Городецкий, П. Антокольский, М. Булгаков, В. Вересаев, В. Звягинцева, О. Мандельштам, М. Пришвин, С. Кржижановский и другие.

В поэзии Козырев экспериментировал, в то же время ему принадлежат популярные городские романсы и советские песни «Газовая косынка», «Недотрога», «Называют меня некрасивою…», «Эх, Андрюша», «Мама» и другие.

В поисках стиля Козырев-прозаик тяготел к приёмам Гоголя, Щедрина, Гофмана. Критики называли его «русским Свифтом».

Впечатление Козырева от поездок на родину в Лихославль воплотились в сатирических рассказах о городе Заваляйске.

Книги М. Я. Козырева 
 Морока. Настоящие рассказы. — , 1922.
 Неуловимый враг. Американский роман. — Харьков, 1923.
 Мистер Бридж.
 Инвалид Чуфыркин. — , 1925.
 Чёрт в Ошпыркове. — , 1926.
 Муравейник. Весёлые рассказы. — , 1926.
 Никитинские субботники. — 1926. — 170 с. — 5000 экз.
 Мудрёное дело. — , 1927.
 Коробочка. Рассказы. — , 1927.
 Конец Света. — , 1927.
 Дотошные люди. — , 1927.
 Именины. — , 1927.
 Фома неверующий. — , 1927.
 Заштатные люди. — , 1927.
 Необыкновенные истории. — , 1927.
 Подземные воды. — , 1928.
 Город Энтузиастов [совместно с В. Кремлёвым-Свеном]. — , 1932.
 Пятое путешествие Гулливера, и другие повести и рассказы. — : Текст; Риф, 1991. — 304 с. — 50 000 экз. — (Волшебный фонарь). — .
 Песни («Недотрога», «Газовая косынка», «Называют меня некрасивою…») // Беседка: поэты Лихославля. — Тверь, 1999. — ISBN 5-87266-037-5.

Примечания

Литература 
 Осинский Н. Побеги травы // Правда. — 1922. — № 25.
 Гусман Б. Сто поэтов. — Тверь, 1923.
 Писатели: Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. — , 1928.
 Литературная энциклопедия. — Т. 5. — , 1931.
 Ершов Л. Ф. Русская советская сатирико-юмористическая проза. — , 1989.
 Писатели современной эпохи. — , 1992.
 Кузьмин В. Русский Свифт // Тверская жизнь. — 1992. — 8 мая.
 Кузьмин В. Песня нашла автора // Тверская жизнь. — 1999. — 9 октября.
 Кузьмин В. «Козырев — пишет Гоголем» // Новая литературная Тверь: Мастерская тверских писателей (субботнее приложение к газете «Тверская жизнь»). — 2000. — 13 мая.
 Умрюхина Н. В. Козырев Михаил Яковлевич // Русская литература XX века: Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: в 3 томах. — : Олма-Пресс Инвест, 2005.

Ссылки 
 Статья из «Литературной энциклопедии»

Выпускники Тверского реального училища
Сатирики России
Сатирики СССР
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые писатели
Посмертно реабилитированные в СССР

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Казнённые в 1942 году